Ена може да се отнася за:
 град Ена, Италия
 провинция Ена, Италия
 град Ена, Япония
 река Ена, Кения
 село Ена, провинция Арагон, Испания
 Аугуст Емил Ена (1860-1939), датски композитор
 „Ена“, пиеса от Никола Атанасов